Jani steht für:

 Jāņi, das lettische Mittsommerfest

Jani ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Jani (1808–1863), deutscher Richter und Politiker
 Christian David Jani (1743–1790), deutscher Philologe und Pädagoge
 Heinrich Jani (1870–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Kreishauptmann
 Johann Christian Jani (1738–1830), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent
 Lutz Jani (1935–2019), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Neel Jani (* 1983), Schweizer Automobilrennfahrer
 Prahlad Jani (1929–2020), indischer Fakir und Sadhu
 Réka Luca Jani (* 1991), ungarische Tennisspielerin
 Sancho Jani (* 1974), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jaani
 Janie
 Janni
 Jany
 Yani